Leuser ist der Name von

 Mount Leuser, einer von drei Bergen in der Leuser Range in der indonesischen Provinz Aceh
 Franz Leuser, deutscher Politiker der CDU